Lac Manouane bezeichnet zwei Seen in der kanadischen Provinz Québec:

 Lac Manouane (Mauricie), in der Verwaltungsregion Mauricie
 Lac Manouane (Saguenay–Lac-Saint-Jean), in der Verwaltungsregion Saguenay–Lac-Saint-Jean